Municipio de St. Joseph puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Joseph (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de St. Joseph (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.
 Municipio de St. Joseph (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de St. Joseph (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien.
 Municipio de St. Joseph (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de St. Joseph (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de St. Joseph (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.